Кастилья () — испанская фамилия и топоним. Также — итальянская фамилия ().

Носители фамилии 
 Кастилья, Лука (род. 1989) — итальянский футболист, полузащитник.
 Кастилья, Рамон (1797—1867) — перуанский государственный деятель.
 Кастилья, Серхио (род. 1942) — чилийский кинорежиссёр и документалист.
 Кастилья, Франческо (более известен как Фрэнк Костелло) — американский мафиози итальянского происхождения.

Топоним 
 Кастилья — провинция в перуанском регионе Арекипа.
 Кастилья-ла-Вьеха — историческая область в Испании («Старая Кастилия»).
 Кастилья-ла-Нуэва — историческая область в Испании («Новая Кастилия»).
 Кастилья - подрайон Мадрида.

См. также 
 Кастилия и Леон
 Кастилья — футбольный клуб.
 Кастильянизация — процесс усвоения кастильского (испанского) языка, культуры, обычаев и т. п. другими областями Испании.
 Кастильянизм — национальное течение и идеология в Испании, отстаивающая традиционные кастильские ценности и культуру, а также территориальную целостность Испании.
 Кастильясуэло